Мартинець — українське прізвище.

 Мартинець Володимир — публіцист, журналіст, політичний діяч.
 Мартинець Гнат — снятинський повітовий комісар ЗУНР, посадник у Володимирі.
 Мартинець Йосиф Роман — єпископ УГКЦ, перший єпископ для українців греко-католиків у Бразилії, василіянин.
 Мартинець Михайло Петрович — міністр земельних справ (державний секретар) ЗУНР, розстріляний поляками.
 Мартинець Олександр Васильович — український графік.
 Мартинець Теодор — сотник УГА, культурно-громадський діяч.
 Туркевич-Мартинець Ірина — українська співачка (ліричне сопрано).

Українські прізвища